Суроватиха — многозначный термин; топоним.

 Суроватиха — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, входит в состав Суроватихинского сельсовета.
 Суроватиха — населённый пункт в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, административный центр Суроватихинского сельсовета.
 Суроватиха — железнодорожная станция Горьковской железной дороги расположенная в одноимённом посёлке.